P222 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Forth (P222), un patrouilleur hauturier de la Royal Navy ; 
 HMS P222, un sous-marin de la Royal Navy.